De Grand Prix-wegrace van Qatar 2015 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 29 maart 2015 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. De races werden 's avonds verreden.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Qatar